Ла Еспинита има више значења:

 Ла Еспинита, Рестауранте (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Еспинита (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Еспинита, Парке Индустријал ла Еспинита (Истапалука), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Еспинита (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Еспинита (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Еспинита (Тлалнелхуајокан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику